Млынки — название населённых пунктов.

Польша 
 Млынки — деревня в Любинском воеводстве.
 Млынки — деревня в Куявско-Поморском воеводстве. 
 Млынки — деревня в Белхатувском повяте Лодзинского воеводства.
 Млынки — деревня в Паенченском повяте Лодзинского воеводства.
 Млынки — деревня в Мазовецком воеводстве.
 Млынки — поселение в Хойницком повяте Поморского воеводства.
 Млынки — деревня в Старогардском повяте Поморского воеводства.
 Млынки — поселение в Тчевском повяте Поморского воеводства.
 Млынки — поселение в Вейхеровском повяте Поморского воеводства.
 Млынки — деревня в Свентокшиском воеводстве.
 Млынки — деревня в Великопольском воеводстве.

Словакия 
 Млынки — деревня в районе Спишска-Нова-Вес Кошицкого края.

Украина 
 Млынки — посёлок в Гайсинском районе Винницкой области.
 Млынки — село в Хотинском районе Черновицкой области.

См. также 
 Млинки